Bruner  peut désigner :
 Ashley Bruner (1991-), joueuse américaine de basket-ball
 Mike Bruner (1956-), nageur américain
 Jerome Bruner (1915-2016), psychologue américain
 Georges Bruner (1896-), ingénieur aéronautique français.

Voir aussi
 Alois Brunner (1912-2001), officier SS

Homonymie de patronyme